Kerry (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
County Kerry, een graafschap van Ierland
 Kerry (kiesdistrict), een kiesdistrict in Ierland
 Bisdom Kerry, een Iers bisdom
 Ring of Kerry, een populaire toeristische rondrit in Ierland
Kerry Group, een Iers fabrikant van verschillende voedingsmiddelen
Kerrygold, een Iers botermerk
Kerry (software), een zoekprogramma voor KDE

Personen met de achternaam Kerry 
John Kerry, een Amerikaans politicus
Teresa Heinz Kerry, de vrouw van John Kerry en filantroop

Personen met de voornaam Kerry 
Kerry Melville, een voormalig Australisch tennisster
Kerry King, een Amerikaans gitarist
Kerry Washington, een Amerikaans actrice
Kerry Katona, een Engels televisiepresentatrice, schrijfster, magazinecolumnist en ex-zangeres
Kerry Conran, een Amerikaans filmregisseur
Kerry Saxby-Junna, een voormalig Australisch snelwandelaarster
Kerry Getz, een Amerikaans skateboarder
Kerry Livgren, een Amerikaans gitarist en toetsenist
Kerry Sherman, een voormalig Amerikaans actrice
Kerry Lorenzo (Kenny) Harrison, een voormalig Amerikaans atleet
Kerry Von Erich, een voormalig Amerikaans professioneel worstelaar, ook bekend als Kerry Gene Adkisson

Dierenrassen 
Kerry Hill, een schapenras uit Ierland
Kerry blue-terriër, een hondenras dat afkomstig is uit Ierland